Чёрненский (устар. Чо́рненский) сельский совет может означать:
 Чёрненский сельсовет (Гомельская область) - существовавший с 1926 по 1986 год сельский совет Уваровичского, затем Речицкого района Гомельской области Белоруссии. Административный центр находился в деревне Чёрное.
 Чёрненский сельский совет (Харьковская область) - существовавший с 1918 по 2020 год сельский совет в Бурлуцком, затем Великобурлукском районе Харьковской области. Административный центр находился в селе Чёрное.

См. также 
 Чернинский сельсовет
 Чернянский сельсовет